Марија Редаели (3. април 1899 — 2. април 2013) била је италијанска суперстогодишњакиња која је била најстарија жива особа у Италији, а од смрти францускиње Марије-Тересе Бардет до cвоје смрти била најстарија особа у Европи.У тренутку смрти била је четврта најстарија жива особа на свету (после Џироемона Кимуре, Мисао Окаве и Гертуде Вивер). 

Имала је двоје деце, Луиђија (1930—2004). И Карлу (1925.). Умрла је један дан пре свога 114 рођендана. После њене смрти најстарија особа у Италији па и у Европи постала је Ема Морано.

Референце

Рођени 1899.
Умрли 2013.
Суперстогодишњаци
Италијани